Opočka (ruski: Опочка) je grad u Pskovskoj oblasti u Rusiji.

Nalazi se na obalama rijeke Velikaje, 130 km južno od Pskova.

Gradovi u Rusiji
Pskovska oblast